L'ONGC-GAIL Delhi Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014 e dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2014. È stata la 1ª edizione del torneo maschile e di quello femminile. Il torneo si è giocato a Nuova Delhi in India dal 17 al 23 febbraio 2014 su campi in cemento.

Partecipanti singolare ATP

Teste di serie 

Ranking al 3 febbraio 2014.

Altri partecipanti 
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Saketh Myneni
  Karunuday Singh
  Ramkumar Ramanathan
  Sanam Singh

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Axel Michon
  Daniel Cox
  Rui Machado 
  Chen Ti

Giocatori che hanno ricevuto un entry come special exempt:
  Ilija Bozoljac

Vincitori

Singolare maschile 

 Somdev Devvarman ha battuto in finale  Oleksandr Nedovjesov 6–3, 6–1

Doppio maschile 

 Saketh Myneni /  Sanam Singh hanno battuto in finale  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana 7–6(7–5), 6–4

Singolare femminile 

 Wang Qiang ha battuto in finale  Julija Bejhel'zymer, 6–1, 6–3

Doppio femminile 

  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech hanno battuto in finale  Erika Sema /  Yurika Sema, 7–6(7–5), 6–3

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014